Бре́ннан (, ) — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
 Бреннан, Айлин (1932—2013) — американская актриса.
  (род. 1945) — британский хоккеист, член национальной сборной, брат Билли Бреннана.
  (род. 1960) — австралийская художница.
  (1881—1931) — игрок в австралийский футбол.
  (род. 1956) — игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Голуэй» (1981).
  (род. 1927) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Раф Райдерс» (1951).
 Бреннан, Билл (1893—1924) — американский профессиональный боксёр-тяжеловес.
  (род. 1962) — игрок в американский футбол.
  (род. 1953) — сеевероирландская актриса, лауреат премии «Тони» (1992).
 Бреннан, Брэндон (род. 1991) — американский бейсболист.
  (1890—1959) — американский политик, член Палаты представителей США (1921—1923).
  (род. 1972) — тренер австралийской команды по регбилиг «Голд-Кост Тайтнз».
  (род. 1988) — ирландский футболист.
  — ирландский игрок в гэльский футбол и хёрлер.
  (1903—1972) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (1933).
  (род. 1996) — ирландский хёрлер, чемпион Национальной лиги хёрлинга в составе клуба «Килкенни» (2018).
  — серебряная и бронзовая медалистка летних Паралимпийских игр 2004 года.
  (род. 1945) — ирландский католический священник, епископ Фернса (с 2006).
  (род. 1984) — игрок в австралийский футбол в составе клубов «Брисбен Лайонс» и «Голд Кост».
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба «Уэст Кост Иглс».
 Бреннан, Джеймс:
 Бреннан, Джеймс Герберт (род. 1940) — лектор и автор художественных и публицистических произведений.
 Бреннан, Джим (род. 1977) — канадский футболист, защитник.
  (род. 1969) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1992, 1993).
  — ирландская актриса, лауреат премии Ирландской академии кино и телевидения (2016).
  (род. 1979) — американский философ и политолог, профессор Джорджтаунского университета.
 Бреннан, Джек:
  (1862—1914) — американский бейсболист.
  (1897—1987) — игрок в австралийский футбол в составе клуба «Саут Мельбурн».
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Дублин» (2011, 2013).
  (род. 1928) — австралийский юрист, председатель Верховного суда Австралии (1995—1998).
 Бреннан, Джеффри (1944—2022) — австралийский философ и экономист.
  (род. 1983) — ирландский хёрлер, игрок Национальной лиги хёрлинга в составе клуба «Типперари».
 Бреннан, Джозеф:
  (? — 1950) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1938—1944, 1948—1950).
  (1887—1976) — ирландский экономист и государственный деятель, министр финансов Ирландии (1923—1927), директор Центрального банка Ирландии (1943—1953).
  (1889—1968) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1948—1951), основатель республиканской партии Clann na Poblachta.
  (1900—1989) — американский баскетболист, трёхкратный чемпион Американской баскетбольной лиги в составе клуба «Бруклин Визитейшнс» (1929, 1931, 1935), член Зала славы баскетбола (с 1975).
 Бреннан, Джозеф (1912—1980) — ирландский государственный деятель, спикер Палаты представителей Ирландии (1977—1980).
  (1918—1990) — американский писатель, автор произведений в жанре фэнтези и ужасов.
  (1818—1872) — британский артиллерист, кавалер Креста Виктории (1860) за участие в подавлении восстания сипаев.
 Бреннан, Джозеф Эдвард (род. 1934) — американский политик, губернатор штата Мэн (1979—1987), член Палаты представителей США (1987—1991).
 
 Бреннан, Дон:
  (1903—1953) — американский бейсболист.
  (1920—1985) — британский крикетчик, участник тестовых матчей против сборной ЮАР (1951).
  — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе клуба «Дублин» (1957—1960).
  (род. 1962) — канадский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз» (1981).
 Бреннан, Иэн:
 Бреннан, Иэн — американский телевизионный сценарист, актёр и продюсер.
  (род. 1953) — британский футболист, игрок клубов «Бернли» и «Болтон Уондерерс».
  (род. 1966) — американский музыкальный продюсер.
  (род. 1959) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (с 2001).
  (род. 1984) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клубов «Богемианс» (2008, 2009) и «Сент-Патрикс Атлетик» (2013).
 Бреннан, Ким (род. 1985) — австралийская гребчиха.
 Бреннан, Кип (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
  (род. 1957) — чемпион Ирландии по хёрлингу в составе клуба «Килкенни» (1982, 1983), заместитель начальника штаба Сил обороны Ирландии (с 2015), брат Кэниса и Ники Бреннанов.
  (1915—1985) — австралийский дипломат, посол Австралии в Ирландии (1972—1974) и Швейцарии (1974—1981).
 Бреннан, Коллин (род. 1949) — американская порноактриса, лауреат премий AVN и XRCO (1986).
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба «Вашингтон Редскинз».
  (род. 1971) — американский боец смешанных единоборств, чемпион в полусреднем весе по версии King of the Cage (2001—2002).
 Бреннан, Кристофер:
  (1832 — ?) — американский моряк, участник Гражданской войны в США на стороне федеральных сил, кавалер Медали Почёта за сражение при фортах Джексон и Сен-Филип.
 Бреннан, Кристофер (1870—1932) — австралийский поэт.
  (род. 1972) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (2000), брат Кирана и Ники Бреннанов.
  (1911—1943) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Премьер-лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Сент-Джордж Дрэгонс» (1933).
 Бреннан, Лео (род. 1919) — игрок в американский футбол в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1942).
 Бреннан-Джобс, Лиза (род. 1978) — американская журналистка, дочь Стива Джобса.
  (1852—1932) — ирландский и австралийский инженер, изобретатель гироскопического монорельса, разработчик тросовой управляемой торпеды.
  (род. 1985) — игрок в австралийский футбол в составе клубов «Хоторн» и «Сидней».
 
  (род. 1914) — ирландский хёрлер, чемпион Всеирландского чемпионата (1941, 1943) и Национальной лиги хёрлинга (1939—1940, 1940—1941) в составе клуба «Корк».
  — американская писательница в жанре фэнтези, номинант на премию «Хьюго» (2018).
  — генеральный почтмейстер США (с 2015).
  (род. 1950) — ирландский хёрлер, трёхкратный чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1974—1975, 1979).
 Бреннан, Маргарет (род. 1980) — американская журналистка, ведущая передачи Face the Nation телеканала CBS (с 2018).
  (род. 1965) — британский футболист.
 Бреннан, Мартин:
  — американский инженер, разработчик игровой консоли Atari Jaguar и домашнего компьютера Loki.
  (1903—1956) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1938—1948).
  (род. 1946) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1969).
  (1879—1941) — американский политик, член Палаты представителей США (1933—1937).
  (род. 1954) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Австралии в составе клуба «Сент-Джордж Дрэгонс» (1979).
 Бреннан, Мойя (род. 1952) — ирландская певица, сестра Энии.
 Бреннан, Моника (род. 1994) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии по бегу на 200 метров (2013).
  (1913—1986) — британский авиаконструктор.
  (1917—1993) — ирландская писательница и журналистка, дочь дипломата Роберта Бреннана.
 Бреннан, Мэтт:
  (1897—1963) — игрок в американский футбол в составе клубов «Нью-Йорк Джайентс» и «Бруклин Лайонс».
  (род. 1936) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1982—2002).
 Бреннан, Мюррей (род. 1940) — новозеландский хирург, онколог, учёный.
 Бреннан, Наташа (род. 1986) — английская регбистка, вингер команды «Ричмонд».
  (род. 1953) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1979, 1982), председатель Гэльской атлетической ассоциации (2006—2009), брат Кирана и Кэниса Бреннанов.
  (род. 1973) — американский комик, режиссёр, сценарист и продюсер, соавтор телепередачи канала Comedy Central «Шоу Шапелла», номинант на премию «Эмми» (2004).
 Бреннан, Патрик:
  — ирландский политик и полицейский, член Палаты представителей Ирландии (1921—1923).
 Бреннен, Патрик (1877—1961) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
  (1922—1998) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1954—1973, 1981—1982, 1982—1987), член Сената Ирландии (1982).
 Бреннан, Питер:
 Бреннан, Пит (1936—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Бреннан, Питер — американский дипломат, поверенный в делах США в Боливии (2014—2017).
  — американский телепродюсер, лауреат Дневной премии «Эмми» в составе съёмочных групп судебных шоу Christina’s Court (2008—2010) и Last Shot with Judge Gunn (2012).
 Бреннан, Питер (1918—1996) — министр труда США (1973—1975).
  (род. 1942) — американский бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 1976 года.
  (род. 1981) — британский жокей, обладатель Золотого кубка Челтнема (2010).
 Бреннан, Роберт:
  (1925—2002) — британский футболист, участник полуфинала Кубка Англии в составе клуба «Норвич Сити» (1959).
  (1881—1964) — ирландский журналист и дипломат, посол Ирландии в США (1938—1947), отец Мэв Бреннан.
 Бреннан, Рози (род. 1988) — американская лыжница, участница зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Бреннан, Ричард:
  (1886—1963) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1904, 1913).
  (род. 1972) — американский хоккеист.
  (род. 1958) — папуа-новогвинейский регбист, игрок Национальной регбийной лиги в составе клуба «Канберра Рэйдерс».
  (род. 1983) — ирландская писательница в жанре подросткового фэнтези, номинантка на премию им. Андре Нортон (2015) и премию Всемирного общества научной фантастики (2018).
 Бреннан, Скотт (род. 1983) — австралийский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 2008 года.
  (род. 1983) — ирландский футболист, игрок чемпионата Ирландии в составе клубов «Сент-Патрикс Атлетик» и «Брей Уондерерс».
 Бреннан, Сэмюэль (1819—1889) — американский журналист и бизнесмен.
 
 Бреннан, Ти-Джей (род. 1989) — американский хоккеист.
 Бреннан, Томас:
 Бреннан, Том — американский музыкант и композитор.
  (1866—1944) — австралийский журналист, юрист и политик, член Сената Австралии (1931—1938).
  (1922—2003) — американский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Бостон Брюинз».
  (1930—1990) — американский баскетболист, игрок НБА в составе клуба «Филадельфия Уорриорз».
  (род. 1952) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Кливленд Индианс», «Чикаго Уайт Сокс» и «Лос-Анджелес Доджерс».
  (1853—1912) — ирландский общественный деятель, основатель Ирландской национальной земельной лиги.
  (1886—1953) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1944—1953), отец Патрика (Поджа) Бреннана.
  (род. 1929) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Мичиган (1969—1971).
  (1940—2014) — ирландский конник, чемпион мира по конному троеборью в составе национальной сборной (1966).
 Бреннан, Томас (род. 1990) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии по прыжкам в высоту (2016).
  (1855—1916) — американский католический священник, 1-й епископ Далласа (1891—1893).
 Бреннан, Тони:
  (1916—1965) — ирландский хёрлер, многократный чемпион Всеирландского чемпионата (1945, 1949—1951) и Национальной лиги хёрлинга (1948—1949, 1949—1950, 1951—1952) в составе клуба «Типперари».
  (род. 1944) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе клуба «Мит» (1967).
 Бреннан, Тревор (род. 1973) — ирландский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Хайнеке в составе клуба «Тулуза» (2003, 2005).
 Бреннан, Уильям:
  (род. 1934) — британский хоккеист, член национальной сборной (1953—1971), брат Алистера Бреннана.
  (1893—1950) — игрок в американский футбол в составе клуба «Чикаго Кардиналс».
  (род. 1963) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Чикаго Кабс».
  (1904—1975) — австралийский католический священник, епископ Тувумбы (1953—1975).
 Бреннан, Уильям Джозеф (1906—1997) — американский юрист, член Верховного суда США (1956—1990).
  (1938—2013) — австралийский католический священник, епископ Уогга-Уогги (1984—2002).
 Бреннан, Уолтер (1894—1974) — американский актёр.
  (род. 1994) — создатель сайта 8chan.
  (род. 1940) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клубов «Драмкондра» (1964—1965) и «Дандолк» (1966—1967).
 Бреннан, Фрэнк:
  (1873—1950) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1911—1931, 1934—1949).
  (1924—1998) — шотландский футболист, обладатель Кубка Англии (1951, 1952) в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед».
 Бреннан, Фрэнсис Джон (1894—1968) — американский кардинал, декан Трибунала Священной Римской Роты (1959—1967).
 Бреннан, Шеймас:
 Бреннан, Шей (1937—2000) — ирландский футболист, защитник.
  (Джимми; 1881—1970) — ирландский игрок в гэльский футбол, многократный чемпион Ирландии в составе клуба «Дублин», директор вещания Raidió Éireann (1940—1947).
  (1948—2008) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1977—1981), член Палаты представителей Ирландии (1981—2008), занимал различные министерские должности в Правительстве Ирландии.
  (1887—1962) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола (1910—1918).
 Бреннан, Эдвард:
  (1920—1988) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1982).
  (1934—2007) — американский предприниматель, президент (1980—1995) и генеральный директор (1984—1995) Sears.
  (род. 1978) — ирландский хёрлер, многократный чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (2000, 2002—2003, 2006—2009, 2011).
 Бреннан, Эллисон (род. 1983) — американская пловчиха, золотая медалистка открытого гран-при США в рамках Мировой серии соревнований по прыжкам в воду FINA (2009).
  (1877—1956) — американский католический священник, епископ Ричмонда (1926—1945).
 Бреннан, Эния, известная как Эния, (род. 1961) — ирландская певица, сестра Мойи Бреннан.
  (род. 1991) — австралийская гимнастка, чемпионка Игр Содружества в командном рязряде (2006, 2010).

Вымышленные 
 Темперанс «Кости» Бреннан — главный персонаж телесериала «Кости», доктор антропологии, судебный антрополог.

Примечания